Гонсало Рубен Берхессио (; 20 июля 1984, Кордова, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий «Платенсе». Выступал за сборную Аргентины.

Биография

Клубная карьера 
Берхессио — воспитанник клуба «Пласенте». За него он играл в 2000—2003 годах. Также он играл за такие аргентинские команды, как «Институто», «Расинг Авельянеда» и «Сан-Лоренсо». Всего в играх за аргентинские клубы Гонсалито сыграл 142 матч, в котором записал на свой счет 46 мячей.

В 2007 Гонсало перешёл в «Бенфику» за 2,5 млн евро. Однако он сыграл за «орлов» всего лишь три матча. Тем не менее, он поучаствовал с клубом в Лиге чемпионов.

В 2009 Берхессио возвращается в Европу, на этот раз во Францию, в клуб «Сент-Этьен», контракт с которым подписал на четыре года. Первый гол за «зеленых» Гонсало забил в домашнем матче против «Осера», который завершился со счётом (1:1).

В 2011 «Сент-Этьен» решил избавиться от форварда и отдал его в полугодичную аренду в итальянский середняк «Катанию». Но Гонсалито настолько там обжился, что уже летом 2011 «слоны» выкупили аргентинца у французского клуба.

В 2016 году вернулся в «Сан-Лоренсо». В июле 2017 года на правах свободного агента перешёл в «Велес Сарсфилд». В 2018—2021 годах выступал за «Насьональ». За этот дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Уругвая. Помог команде стать чемпионом страны в 2019 и 2020 годах, ещё два раза занимал второе место и столько же раз завоёвывал Суперкубок Уругвая.

В 2022 году вернулся в родной «Платенсе».

Карьера в сборной 
За сборную Аргентины в 2008—2009 годах Гонсалито отличился двумя мячами в трёх матчах.

Титулы и достижения 
Командные
  Чемпион Уругвая (2): 2019, 2020
  Вице-чемпион Уругвая (2): 2018, 2021
  Победитель Промежуточного турнира (1): 2018
  Обладатель Суперкубка Уругвая (2): 2019, 2021
Личные
  Лучший бомбардир чемпионата Уругвая (2): 2018 — 17 голов, 2020 — 25 голов
 Футболист года в Уругвае (чемпионат) (1): 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на futbolxxi.com
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Институто»
Игроки ФК «Катания»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Платенсе» Висенте-Лопес
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Сент-Этьен»